Władysław Dulęba, polityk
 Władysław Dulęba (1920-1987), iranista